

Туники — село в Богуславському районі Київської області

Туники — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства